Ballochmyle Golf Course is een golfbaan in Mauchline in Schotland. De golfbaan heeft 18 holes en is in 1938 opgericht. Ballochmyle Golf Course beschikt over driving range.

Scorekaart

Golfbaan in Schotland